Командный чемпионат Чехии по шахматам 2006/2007

Личные результаты

RC Sport Pardubice

1 Novoborský ŠK

Labortech Ostrava

Таблица 
 КО — командные очки (за победу начислялось 3 очка)
 Последние две команды спустились из первой лиги

Ссылки 
 tht Extraliga 2006/2007 (Online databáze ŠSČR)

Командный чемпионат Чехии по шахматам
2006 год в шахматах
2007 год в шахматах